Protoventuria är ett släkte av svampar. Protoventuria ingår i familjen Venturiaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Protoventuria